De negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op vrijdag 22 juli van Albertville naar Saint-Gervais Mont Blanc.

Parcours 
Het was een bergrit van 146 kilometer. Er waren achtereenvolgens een beklimming van de eerste categorie, de tweede categorie, de buitencategorie en de finish lag op de top van een beklimming van de eerste categorie. Bij Doussard was een tussensprint.

Verloop

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
 Tom Dumoulin - valpartij
 Daniel Navarro - valpartij

Externe link 
 Route van de 19e etappe op letour.fr

19
Ronde van Frankrijk 201619
Sport in Haute-Savoie